Џопа има више значења:
 Џопа (Алабама)
 Џопа (Илиноис)